Трка на 1.500 метара у мушкој конкуренцији на 18. Светском првенству у атлетици 2022. у Јуџину (Сједињене Државе) одржано је 16., 17. и 19. јула 2022. на Хејвард филду.

Титулу светског првака из Дохе 2019. бранио је Тимоти Черијот из Кеније.

Земље учеснице 
Учествовало је 42 такмичара из 23 земље.

  (3)
  (2)
  (1)
  (3)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (3)
  (4)
  (1)
  (3)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (3)
  (1)
  (3)
  (1)
  (1)
  (3)

Освајачи медаља

Рекорди пре почетка Светског првенства 2022.

Рекорди 
Рекорди у трци на 1.500 метара за мушкарце пре почетка светског првенства 15. јула 2022. године:

Најбољи резултати у 2022. години 
Десет најбржих атлетичара 2022. године на 1.500 метара, пре почетка светског првенства (15. јул 2022.) заузимало је следећи пласман.

Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на СП.

Квалификациона норма

Сатница 

Сва времена су по локалном времену (UTC-9)

Резултати

Квалификације 
Такмичење је одржано 16. јула 2022. године по локалном времену. У полуфинале пласирани су по 6 првопласирана из сваке од 3 квалификационих група (КВ) и још 6 на основу постигнутог резултата (кв).,,

Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичар представља

Полуфинале 
Такмичење је одржано 17. јула 2022. године по локалном времену. У полуфиналу су учествовала 25 такмичара, подељени у 2 групе. У финале су се пласирала по 5 првопласираних из група (КВ) и 2 на основу постигнутог резултата (кв).,,

Финале 
Финале је одржано 19. јула 2022. године у 19:50 по локалном времену.,

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 2022. на сајту WA
 Званични сајт World Athletics
 Резултати трке на 1.500 метара на сајту WA

Светско првенство у атлетици на отвореном 2022.
Трка на 1.500 метара на Светском првенству у атлетици на отвореном